Sexto Pompeu (avô de Pompeu), avô de Pompeu Magno.
 Sexto Pompeu, general romano do período final da República Romana, filho de Pompeu Magno.
 Sexto Pompeu (cônsul em 35 a.C.), cônsul romano em 35 a.C..
 Sexto Pompeu (cônsul em 14), cônsul romano em 14 e filho do anterior.
 Sexto Pompeu Festo, gramático romano do século II a.C..

Desambiguações de antropônimos